Las Cabañas kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Las Cabañas, delstaten Mexiko, Tepotzotlán, 
 Las Cabañas, Chiapas, Motozintla, 
 Las Cabañas, San Luis Potosí, Tamazunchale, 
 Las Cabañas, Querétaro Arteaga, Corregidora, 

Robotskapade Mexikoförgreningar